

Niemcy 
 Neubrunn – dzielnica gminy Illmensee w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen 
 Neubrunn – dzielnica gminy Kirchlauter, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Haßberge
 Neubrunn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg 
 Neubrunn – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen
 Neubrunn – rzeka w kraju związkowym Turyngia, lewy dopływ Werry

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Szczawina

Szwajcaria 
 Neubrunn – wieś w gminie Turbenthal